Лазурний берег може означати: 

Лазурний берег — історична область на Середземноморському узбережжі Франції. 
«Лазурний берег»  — платформа Північно-Кавказької залізниці, розташована в місті Сочі (Краснодарський край, Росія).